Панина, Софья:
 Панина, Софья Владимировна (урождённая Орлова; 1775—1844) — фрейлина Русского Императорского двора (1788) и благотворительница Российской империи.
 Панина, Софья Владимировна (в замужестве Половцова; 1871—1957) — графиня, общественный и политический деятель дореволюционной России.
 Панина, Софья Петровна (1772—1833) — жена сенатора И. В. Тутолмина; кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.